Александр Кольченко: Кольченко, Александр Александрович (род. 1989) — украинский анархист, антифашист, левый общественный активист.
 Кольченко, Александр Анатольевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Кольченко, Александр Михайлович (род. 1988) — украинский баскетболист.